

Sigle 
 Mojahedin-e-Khalq – Mojahedin del Popolo Iraniano (Esercito di liberazione nazionale dell'Iran)

Chimica 
 MEK – metiletilchetone

Codici 
 MEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bassatine di Meknès (Marocco)
 mek – codice ISO 639-3 della lingua mekeo
 MEK – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Meknes (Marocco)

Fumetto 
 Mek – miniserie della Wildstorm

Musei 
 MEK – Museum Europäischer Kulturen, museo etnologico di Berlino

Altro 

Mek – Gruppo etnico indonesiano della Nuova Guinea